La chiamata (The Summons) – romanzo di Peter Lovesey del 1995
 La convocazione (The Summons) – romanzo di John Grisham del 2002